Ettore Sordini (1934-2012) – pittore italiano
 Giuseppe Sordini (1853-1914) – archeologo, critico d'arte e funzionario italiano
 Giuseppe Sordini (1899-1979) – musicista italiano